Toto je seznam dílů seriálu Twin Peaks.

Přehled řad

Seznam dílů

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Seznam dílů seriálu Městečko Twin Peaks

Externí odkazy 
 
 

Twin Peaks